Esta é uma lista de cidades de Gana:

Gana
 
Cidades